Laird Township ist der Name folgender Townships:

in den Vereinigten Staaten:
 Laird Township (Michigan)
 Laird Township (Nebraska)

in Kanada:
 Laird Township (Ontario)